Les Jeux de la Communication sont une rencontre annuelle entre plusieurs départements de communication de certaines universités francophones et bilingues du Canada. Ayant pris place en 1996 par l’Université Laval. L’événement réunit les étudiants des programmes de communication des universités canadiennes.

En 2023, pour la 27e édition des jeux (se déroulant à l'Université de Concordia), deux entités particeperont à ces jeux pour la premières de leur histoire, soit l'université du Québec à Chicoutimi et le le programme d'art et technologie des médias du cégep de Jonquière. Ces deux entités ont décidé de s'unir en vue des jeux afin de former l'UQATM.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Formations en Sciences de l'information et de la communication